60-я дивизия
 60-я Кавказская стрелковая дивизия им. Стёпина
 60-я стрелковая Севско-Варшавская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 60-я пехотная дивизия (Российская империя)
 60-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 60-я горнострелковая дивизия
 60-я ракетная Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая дивизия имени 60-летия СССР
 60-я танковая дивизия (формирования 1941 года)
 60-я танковая дивизия (формирования 1965 года)
 60-я гвардейская стрелковая Павлоградская Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 60-я смешанная авиационная дивизия 
 60-я мотострелковая дивизия имени Маршала Советского Союза Ф. И. Толбухина